Henri Allard peut désigner : 
 Henri Julien Allard (1803-1882), industriel et homme politique belge ;
 Henri Marie Joseph Allard (1894-1969), chef d'entreprise français.